Amerikai Egyesült Államok
 Winona, település Arizona államban
 Winona, település Minnesota államban
 Winona, település Mississippi államban
 Winona, település Missouri államban
 Winona, település Ohio államban